Sarkissian, Sargsyan ou Sargsian (en ) est un nom de famille d'origine arménienne notamment porté par :
 Adrian Sarkisian (né en 1979), footballeur uruguayen ;
 Aram Sarkissian (1984 - ), chanteur arménien ;
 Aram Sargsian (né en 1961), homme d'État arménien, Premier ministre de 1999 à 2000 ;
 Armen Sarkissian (né en 1953), homme d'État arménien, Premier ministre de 1996 à 1997 puis président de la République d'Arménie depuis 2018 ;
 Ashot Sargsyan (1951-), homme politique arménien ;
 Cherilyn Sarkisian La Pierre (née en 1946), chanteuse et actrice américaine ;
 Gabriel Sargissian (né en 1983 -), joueur d'échecs arménien ;
 Mariam Sarkissian (née en 1979 -), chanteuse lyrique et professeure de chant ;
Nouneh Sarkissian (née en 1954), Première dame d'Arménie ;
 Sargis Sargsian (né en 1973), ancien joueur de tennis professionnel ;
 Serge Sarkissian (né en 1954), homme d'État arménien, Premier ministre de 2007 à 2008 puis troisième président de la République d'Arménie de 2008 à 2018 ;
 Serge Tour-Sarkissian (né en 1965), homme politique libanais ;
 Setrak Sarkissian (1936-2017), compositeur libanais ;
 Sos Sargsyan (1929-2013), acteur soviétique et arménien ;
 Tigran Sarkissian (né en 1960), homme d'État arménien, Premier ministre de 2008 à 2014 ;
 Vazgen Sargsian (1959-1999), homme d'État arménien, Premier ministre en 1999 ;
 Zaven Sargsyan (1947-2020), photographe et historien arménien ;

Voir aussi 
 
 

Patronyme arménien